

Patronyme

 Darius Vassell (1980-), footballeur anglais.
 Devin Vassell (2000-), basketteur américain.
 Kadene Vassell (1990-), athlète néerlandaise.
 Kyle Vassell (1991-), footballeur nord-irlandais.
 Peter-Lee Vassell (1983-), footballeur jamaïcain.